Чудновский (Чудновская) — топонимическая фамилия (от Чуднов).

 Братья Чудновские — Давид Вольфович (род. 1947) и Григорий Вольфович (род. 1952) — американские математики.

 Чудновский, Абрам Филиппович — советский агрофизик.
 Чудновский, Вадим Максович (род. 1958 года) — советский и российский спортсмен и тренер по современному пятиборью, заслуженный тренер России (2005).
 Чудновский, Виль Эммануилович (1924—2016) — советский и российский учёный-психолог, профессор.
 Чудновский, Виталий Олегович (род. 1969) — украинский политик.
 Чудновский, Григорий Исаакович (1890—1918) — российский революционер.
 Чудновский, Самуил Гдальевич (1889—1937) — сотрудник советских спецслужб, участник расстрела Колчака.
 Чудновский, Соломон Лазаревич (1849—1912) — общественный деятель, революционер-народник.
 Чудновский, Юрий Трофимович (1843—1895/6) — русский врач, профессор.

 Чудновская, Любовь Давыдовна (урожденная Чернова; 1852 — ?) — русская писательница. 
 Чудновская, Мария (род. 1977) — израильский и американский математик.